Balthazar (voornaam), een jongensnaam afgeleid van een van de drie Wijzen
 Balthazar (naam), een familienaam
 Balthazar (band), een Belgische muziekgroep
 Balthazar (strip), een strip van Bob de Moor
 Balthazar (Kiekeboe), een bandiet uit de strip De Kiekeboes
 Balthazar (bier), gebrouwen door Brouwerij Alvinne
 Balthazar (restaurant), een restaurant in New York
 Balthazar (smurfen), een tovenaar die De Smurfen wil vangen
 Balthasar (heilige), een van de Wijzen uit het Oosten